HMS Norrköping kan avse:

HMS Norrköping (1698) – ett skepp i svenska flottan sjösatt år 1698
HMS Norrköping (1749) – en galär i svenska flottan sjösatt år 1749
HMS Norrköping (1858) – en fregatt i svenska flottan sjösatt år 1858
HMS Norrköping (J10) – en jagare i svenska flottan sjösatt år 1940
HMS Norrköping (T131/R131) – en torpedbåt, senare robotbåt, i svenska flottan sjösatt år 1972

Se även
Norrköping